2012 Голяма награда на Белгия е 57-ото за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 2 септември 2012 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия